Spisak fudbalskih reprezentativaca Hrvatske prikazuje spisak svih fudbalera koji su odigrali jednu ili više utakmica za fudbalsku reprezentaciju Hrvatske od prve zvanične utakmice Hrvatske do danas. Trenutni rekorder po broju nastupa je Darijo Srna sa 134 odigranih utakmica u nacionalnom dresu. Davor Šuker je rekorder po broju postignutih golova za nacionalni tim Hrvatske sa 45 postignutih golova. U tabeli ispod prikazani su svi fudbaleri koji su nastupili u zvaničnim utakmicama reprezentacije Hrvatske kao i broj postignutih golova za nacionalni tim. Također, u tabeli je prikazan i datum debija kao i reprezentacija protiv koga je reprezentativac debitovao. Imena reprezentativaca u boldovanim slovima su pozvani 2019. godine u reprezentaciju.

Spisak reprezentativaca

Reference

Spoljašnje veze 
 HNS  Fudbalski savez Hrvatske
 Hrvatska  na FIFA.com
 Hrvatska na UEFA.com

Spisak svih reprezentativaca